«Орлеан» () — французский футбольный клуб из города Орлеан. Основан в 1920 году. Имел профессиональный статус с 1980 по 1992 годы и возобновился в нём в 2014 году, после того как одержал победу в Национальной лиге и поднялся в Лигу 2. По итогам сезона 2014/15 «Орлеан» занял лишь 18-е место, понизившись в классе, однако по итогам сезона 2015/16 «Орлеан» вновь вернулся во второй дивизион.

Достижения 
 Национальный чемпионат
 Чемпион: 2013/14
 Кубок Франции
 Финалист: 1980

Известные игроки 
 
Более 30 матчей за национальные сборные
  Робби Лангерс — 1988—1989; 33 матча (27 голов)
  Ласло Бёлёни — 1989—1992; 77 матчей (4 гола)
  Клаудио Рамьядаманана — 2010—2011; 5 матчей (0 голов)
  Хамадо Уэдраого — 2010—2011; 16 матчей (0 голов)
  Карим Зиани — 2016—2019; 0 матчей (0 голов)

Ссылки 
 Сайт ФК «Орлеан»

Футбольные клубы Франции
Спортивные клубы Орлеана